Кривое Колено — топоним в России:
 Кривое Колено — деревня в Маловишерском районе Новгородской области;
 Кривое Колено — излучина Невы в городской черте Санкт-Петербурга.

См. также 
 Кривоколенный переулок